Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Boczar – polski ekonomista, działacz spółdzielczy, wykładowca
 Tomasz Boczar – polski elektrotechnik, nauczyciel akademicki
 Wiktor Boczar – polski żołnierz, sędzia